Tylencholaimellidae är en familj av rundmaskar. Tylencholaimellidae ingår i ordningen Dorylaimida, klassen Adenophorea, fylumet rundmaskar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Tylencholaimellidae 5 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Rundmaskar
Tylencholaimellidae